Diego Díaz  puede referirse a:

 Diego Díaz de Berlanga (s. XVI),  redactor del Acta de Fundación de Monterrey en 1596;
 Diego Valentín Díaz (1586-1660), pintor barroco español;
 Diego Díaz de Torrijos (1640-1691), compositor español;
 Diego Antonio Díaz (1675-1748) arquitecto español.
 Diego Díaz Hierro (1914-1979), historiador y poeta español;
 Diego Díaz Garrido (1968), futbolista español;
 Diego Gustavo Díaz (1968), futbolista y conductor argentino;
 Diego Díaz Alonso (1981), historiador y periodista español:
 Diego Díaz Ahumada (1986), futbolista chileno.